Паша — многозначный термин.

 Паша́ — титул.
 Па́ша — неполная форма мужского имени Павел и женского имени Прасковья.
 Па́ша — петля-аркан группы божеств в индуизме.

Топоним 
 Паша́ — село в Волховском районе Ленинградской области.
 Паша — железнодорожная станция в Волховском районе Ленинградской области.

Гидронимы 
 Паша́ — река в Ленинградской области, приток Свири
 Паша — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Нырзы
 Паша — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Шилмуши

Фамилия 
 Паша, Давид Бабакаевич (1898—1944) — участник Великой Отечественной войны, артиллерист.
 Паша, Шуджа Ахмед (род. 1952) — генеральный директор пакистанской межведомственной разведки.
 Паша, Юлиана (род. 1980) — албанская певица, участница конкурса «Евровидение 2010» от Албании.

См. также 
 В наименованиях, например, Кемальпаша